Cosimo (en español "Cosme") hace referencia a varios artículos:

Personas
Cosimo Fancelli, escultor italiano;
Cosimo Rosselli, pintor italiano;
Cosimo Tura "Il Cosmè", pintor cuatrocentista italiano;
Piero di Cosimo, pintor cuatrocentista italiano;
Cósima Wagner, compositora y escritora alemana;
Cosima Windsor, hija de los condes de Úlster;

Además
(644) Cosima, asteroide